ТЛА — многозначная аббревиатура:
 ТЛА — танк лагерный алюминиевый
 ТЛА (от Text Link Ads) — международная ссылочная биржа

См. также 
  — аббревиатура латиницей